Der World Doubles Cup 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Edinburgh. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 22. bis 25. Mai 1996 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Edinburgh